Печат може бити:

 Печат, средство за оверавање исправа и предмета
 Пломба (печат), средтсво за заштиту предмета и објеката
 Була (печат), оловни печат који се употребљавао током антике и средњег века
 Печат (часопис), недељни часопис који излази у Београду
 Награда Печат времена, награда за књижевност и друштвене науке
 Награда Печат Кнеза Лазара, награда за књижевност
 Награда Златни печат, награда за филмску уметност
 Награда Мали печат, награда за графичку делатност 
 Седми печат, шведски филм из 1957. године

Види још 
 Печатни прстен
 Була (вишезначна одредница)